Eduard Killias (1829-1891), Zwitsers arts en ornitholoog
 Wolfgang Killias (1795-1868), Zwitsers spoorwegingenieur, -bestuurder en -ambtenaar

Zwitserse achternaam